Nova Ves (Zagreb), ulica u ZagrebU
 Nova Ves Petrijanečka, naselje u sastavu Općine Petrijanec, Varaždinska županija, Hrvatska
 Nova Ves (Srbac, BiH), naselje u općini Srbac, Republika Srpska, BiH